Сан-Бернарді́но ( — Святий Бернардін) — назва кількох топонімів, названих на честь Святого Бернардіна:

 Сан-Бернардіно (округ, Каліфорнія) — округ (графство) у штаті Каліфорнія, США.
 Сан-Бернардіно (перевал) — перевал в Альпах.
 Сан-Бернардіно (річка) — річка у мексиканському штаті Сонора.
 Сан-Бернардіно (протока) — протока у Філіппінах.
 Сан-Бернардіно (гори) — гірський хребет у штаті Каліфорнія.
 Сан-Бернардіно (Гватемала) — місто у Гватемалі.
 Сан-Бернардіно (Чіуауа) — місто у мексиканському штаті Чіуауа.
 Сан-Бернардіно (Мехіко) — місто у мексиканському штаті Мехіко.
 Сан-Бернардіно (Оахака) — місто у мексиканському штаті Оахака.
 Сан-Бернардіно-Лагунас — місто у мексиканському штаті Пуебла.
 Сан-Бернардіно (Сонора) — місто у мексиканському штаті Сонора.
 Сан-Бернардіно (Юкатан) — місто у мексиканському штаті Юкатан.
 Сан-Бернардіно (Парагвай) — місто у Парагваї.
 Сан-Бернардіно (район) — район парагвайського департаменту Кордильєра.
 Сан-Бернардіно (Швейцарія) — місто у Швейцарії.
 Сан-Бернардіно (США) — місто у штаті Каліфорнія.
 Сан-Бернардіно (парафія) — парафія Венесуели.

Див. також 
 Стрілянина в Сан-Бернардіно